Osoby o nazwisku Huberman, lub Guberman ( הוּברמן,  הובערמאַן,  Hubermann,  Губерман,  Губерма́н):
  (ur. 1979, Cabinteely), irlandzki aktorka i pisarka
 Barbara (Jane) Liskov, née Huberman (ur. 1939, Kalifornia), amerykańska informatyk
 Bronisław Huberman (1882, Częstochowa – 1947, Corsier-sur-Vevey)
 Gibson ex Huberman, skrzypce wykonane w 1713 roku przez Antonio Stradivari ego w „złotym okresie”, pod koniec jego kariery
 Georges Didi-Huberman (ur. 1953, Saint-Étienne), francuski filozof i historyk sztuki
 Jakób Huberman
 Leo Huberman (1903, Newark – 1968), amerykański ekonomista marksistowski i działacz socjalistyczny
 Marcos Huberman, chilijski publicysta
  (ur. 1971, Santiago), chilijska aktorka sceny, ekranu i telewizji
 Meir Dagan, né Huberman (ur. 1945, Nowosybirsk), izraelski wojskowy
  (ur. 1971, Tel Awiw-Jafa), dyrektor generalny systemie Chicago Public Schools
 Stanisław Huberman, pseudonim: Wrzos, Braun, Gwiazdowski, Lubelski (1897, Zahlendorf – 1936, Moskwa), działacz polskiego i międzynarodowego ruchu komunistycznego

Guberman 
 Igor (Mironowicz) Guberman (ur. 1936, Charków), ukraińsko-rosyjski poeta i prozaik pochodzenia żydowskiego

Zobacz też 
 Huber
 Guber